Blutch (striptekenaar), pseudoniem van Christian Hincker, een Franse striptekenaar
Blutch (stripfiguur), een stripfiguur uit de stripreeks De Blauwbloezen